Municipio de Middle puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Middle (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Middle (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Cape May.
 Municipio de Middle (condado de Hendricks, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Hendricks.